Želva, város Litvániában
 Želva, az Olympic együttes első nagylemeze (1968)